Osoby noszące nazwisko Kowalewicz:
 Andrzej Kowalewicz
 Ben Kowalewicz
 Jan Kowalewicz
 Stefan Kowalewicz
 Julian Kowalewicz